Olesk bezeichnet:
 Olesk, Dorf in der Ukraine

Olesk ist der Familienname folgender Personen:
 Lui Olesk (1876–1932), estnischer Jurist und Politiker
 Minni Kurs-Olesk (1879–1940), estnische Politikerin und Frauenrechtlerin
 Olev Olesk (1921–2017), 1990 bis 1992 Außenminister der estnischen Exilregierung
 Peeter Olesk (1953–2021), estnischer Literaturwissenschaftler und Politiker
 Peeter Olesk (Sportschütze) (* 1993), estnischer Sportschütze
 Sirje Olesk (* 1954), estnische Literaturwissenschaftlerin